Цензура фильмов возникла вскоре после появления кинематографа. Фильмы запрещались из политических, моральных или других соображений. Уровень цензуры, нормы общественной морали и политическая ситуация разнятся от страны к стране. Варианты ограничений, налагаемых на кинопродукцию также отличались и отличаются. Государственные и региональные органы могут выпускать рекомендации для прокатчиков, оказывать на них давление, ограничивать прокат фильмов, отказывать в разрешении на прокат, запрещать демонстрацию фильмов. При более жесткой цензуре могут запрещаться закрытые частные показы, распространение запрещенных фильмов или владение ими.

Проверкой фильмов на соответствие цензурным ограничениям могут заниматься как государственные, так и частные комиссии. Как правило, создатели фильмов стараются соблюсти требования этих комиссий и законы своей страны ещё на стадии кинопроизводства. Тем не менее, из-за различий в предъявляемых к фильмам требованиях при мировом прокате кино может не пройти цензуру в какой-либо стране. Данный список включает в себя некоторые фильмы, которые так или иначе запрещались на территории определённых стран в те или иные периоды их истории.

Австралия

Азербайджан

Албания

Аргентина

Афганистан

Бахрейн

Белоруссия 
См: Список фильмов, запрещённых к распространению в Республике Беларусь

Бельгия

Болгария

Великобритания

Венгрия

Венесуэла

Вьетнам

Гана

Российская федерация

США

Примечания 

цензура по странам